Costești, város Argeș megyében
 Costești, falu Argeș megye Cotmeana községében
 Costești, Botoșani megye
 Costești Buzău megye
 Costești, Dâmbovița megye
 Costești, Fehér megye, Fehérvölgy község
 Costești, Fehér megye, Feketevölgy község
 Costești, Gorj megye
 Costești, Hunyad megye
 Costești, Iași megye
 Costești, Mehedinți megye
 Costești, Vaslui megye
 Costești, Vâlcea megye